Pinwheel fue un canal de televisión por suscripción infantil y juvenil estadounidense dirigido principalmente a los niños, preadolescentes y adolescentes de 7 a 20 años. Tiene programas de orientación dirigidos a los niños de 2-6 años, en un bloque (posteriormente convertido canal) de Nick Jr.